

Cinema 
 La guardia del corpo (The Bodyguard) – cortometraggio animato della serie Tom & Jerry del 1944 diretto William Hanna e Joseph Barbera.
 Guardia del corpo (The Bodyguard) – film del 1992 diretto da Mick Jackson
 Il guardaspalle (The Bodyguard) – film del 1993 diretto da Rocco Siffredi
 The Bodyguard - La mia super guardia del corpo  – film del 2004 diretto da Panna Rittikrai e Petchtai Wongkamlao
 La leggenda del calcio d'acciaio (The bodyguard) – film del 2016 diretto da Yue Song

Musica 
 The Bodyguard: Original Soundtrack Album  – album della colonna sonora di Guardia del corpo del 1992